Арнолд може да се отнася до:
 Матю Арнолд (1822 – 1888), английски писател
 Томас Арнолд (1795 – 1842), английски педагог
 Франсис Арнолд (р. 1956), американска инженер-химичка
 Чък Арнолд (1926 – 1997), американски автомобилен състезател
 Арнолд Шварценегер, американски актьор и политик от австрийски произход.
 Арнолд, герой от анимационния сериал Хей, Арнолд!

Градове 
 Арнолд – град в графство Нотингамшър, Англия
 Арнолд – град в щат Виктория, Австралия
 Арнолд – град в окръг Ан Арандъл, щат Мериленд, САЩ
 Арнолд – град в окръг Джеферсън щат Мисури, САЩ
 Арнолд – град в окръг Уестморленд щат Пенсилвания, САЩ